Чемпіонат Албанії 1937 — 7-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль стала «Тирана».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1937
Албанія